El Campionat Mundial de Ral·lis de 1981 fou guanyat per Ari Vatanen, al volant d'un Ford Escort RS1800, l'única vegada que un cotxe privat ha guanyat el campionat. Llavors començà l'etapa dels Audi Quattro. També aquell any Michèle Mouton es va convertir en l'única dona que va guanyar un ral·li, concretament el Ral·li de Sardenya d'aquell mateix any.

Puntuació

Puntuació del campionat 1981

Resultats del campionat 1981 per marques

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial
 Pàgina amb informació.
 Campionat Mundial de Ral·lis del 1981 a rallybase.nl

1981
Competicions esportives del 1981